Saint Croix – isola caraibica delle Piccole Antille
 Saint Croix – isola disabitata del Maine, negli Stati Uniti d'America
 Saint Croix – fiume del Nuovo Brusnick, in Canada

Pagine correlate 
 Sainte-Croix